

Населені пункти та їхні частини
 Манюв — село в гміні Меткув Вроцлавського повіту Нижньосілезького воєводства
 Манюв — село в гміні Єжманова Ґлоґовського повіту Нижньосілезького воєводства
 Манюв — село в гміні Щуцин Домбровського повіту Малопольського воєводства
 Манюв — осада в гміні Команча Сяноцького повіту Підкарпатського воєводства

Примітки